RHL steht für:
 Red Hat Linux
 Roy Hill Station Airport (IATA-Code), Flugfeld der Roy Hill Mine, Region Pilbara in Western Australia
 Rembrandt Harmenszoon Leiden, Signatur von Rembrandt van Rijn ab 1629

Abkürzung